IS-7 steht für:

 Austurland, ISO-3166-2-Code der isländischen Region
 IS-7 (Panzer), ein sowjetischer Panzer der IS-Serie

IS007